Clark County kan syfta på flera olika countyn i USA:

 Clark County, Arkansas 
 Clark County, Idaho 
 Clark County, Illinois 
 Clark County, Indiana 
 Clark County, Kansas 
 Clark County, Kentucky 
 Clark County, Missouri 
 Clark County, Nevada 
 Clark County, Ohio 
 Clark County, South Dakota 
 Clark County, Washington 
 Clark County, Wisconsin

Se även 
 Clarke County